Община Бреза (, ) — боснийская община, расположенная в центральной части Федерации Боснии и Герцеговины. Административным центром является город Бреза. Община известна благодаря своей угольной промышленности.

Население 
По переписи населения 1991 года в общине проживали 17317 человек в 28 населённых пунктах. По оценке на 2012 год, в общине проживают 14070 человек. С 1995 года община является частью Федерации Боснии и Герцеговины.

Известные уроженцы 
 Сиротанович, Алия (1914—1990) — Герой социалистического труда Социалистической Федеративной Республики Югославия.

Литература 
 Савезни завод за статистику и евиденцију ФНРЈ и СФРЈ, попис становништва 1948, 1953, 1961, 1971, 1981. и 1991. године.

Ссылки 
 Официальный сайт общины 
 Saopćenje Federalnog saveza za statistiku 31. oktobar 2012. godine 

Общины Федерации Боснии и Герцеговины